Nazwa Przerwana lekcja muzyki odnosi się do:
 powieści Przerwana lekcja muzyki
 filmu Przerwana lekcja muzyki
 obrazu Przerwana lekcja muzyki